Fisherman Island ist der Name folgender Inseln:

in Neuseeland:
 Fisherman Island (Neuseeland) in der Region Tasman

in den Vereinigten Staaten:
 Fisherman Island (Florida)
 Fisherman Island (Idaho)
 Fisherman Island (Knox County, Maine)
 Fisherman Island (Lincoln County, Maine)
 Fisherman Island (Washington County, Maine)
 Fisherman Island (Michigan)
 Fisherman Island (Virginia)